La  peut désigner :
 la Luftflotte 6,  de la Luftwaffe allemande pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 la Sixième flotte des États-Unis, active depuis 1946 ;
 la  de la Marine impériale japonaise, active de 1940 à 1945.